Baarsma ist der Name von

 Barbara Baarsma (* 1969), niederländische Wirtschaftswissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Bankmanagerin
 Bill Baarsma, US-amerikanischer Politiker